Tueni (Tuéni ) ist der Familienname folgender Personen:

 Gebran Tueni (1957–2005), libanesischer Journalist und Politiker
 Ghassan Tueni (1926–2012), libanesischer Journalist und Politiker
 Nadia Tueni (1935–1983), libanesische Lyrikerin
 Nayla Tueni (* 1982), libanesische Verlegerin, Journalistin und Abgeordnete, Tochter von Gebran Tueni